Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2010 го́да () — 19-й сезон Первой лиги Латвии по футболу, который прошёл с 1 мая по 6 ноября 2010 года.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+11):
 05/06/2010 «Даугава/РФШ» — «Кулдига» 11:0
 Самая крупная победа гостей (+10):
 16/05/2010 «Кулдига» — «Металлург-2» 0:10
 Наибольшее число голов в одном матче (11):
 05/06/2010 «Даугава/РФШ» — «Кулдига» 11:0

 Переходные матчи за право в 2011 году играть в Высшей лиге не состоялись, т.к. «Транзит» в связи с реорганизацией в «Вентспилс-2» изъявил желание в 2011 году играть в Первой лиге. Таким образом «Юрмала» получила право играть в Высшей лиге в 2011 году.
 Лучшим главным судьёй был признан Артур Егоров (Лиепая).
 Лучшими ассистентами были признаны Раймонд Татрик (Саласпилс) и Валдис Корытько (Рига).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2010
 Кубок Латвии по футболу 2010/2011
 Вторая лига Латвии по футболу 2010

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2010
Футбол в Латвии в 2010 году